Émile Masson sr – ciclista belga nato nel 1888, padre di Émile Masson jr.
Émile Masson jr – ciclista belga nato nel 1915, figlio di Émile Masson sr.